I Monti del Cilento sono un tratto della catena montuosa dell'Appennino meridionale che si trova in Campania. Appartenente all'Appennino lucano, comprende il massiccio degli Alburni e il gruppo montuoso del Monte Cervati e del Gelbison.

Montagne principali

Collegamenti esterni
 

Appennino lucano
Gruppi montuosi della Campania